QAV pode ser referir a:
Querosene para aviação.
Combustível para aviação

Desambiguação